Pownal (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Pownal (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.